Aruküla (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse
Aruküla (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
Aruküla (Järva), een plaats in de Estlandse gemeente Järva
Aruküla (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
Aruküla (Lüganuse), een plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse
Aruküla (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa
Aruküla (Raasiku), een plaats in de Estlandse gemeente Raasiku
Aruküla (Vinni), een plaats in de Estlandse gemeente Vinni